40. Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym – zawody kolarskie, które odbyły się  w dniach 31 sierpnia – 3 września 1967 w holenderskim mieście Heerlen. Były to piąte zorganizowane w tym kraju mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym (poprzednio w: 1925, 1938, 1948 i 1959). Nikomu nie udało się obronić tytułu mistrza świata. Również nikomu nie udało się zdobyć chociaż dwóch medali.

Polacy nie zdobyli żadnego medalu, a najlepszym osiągnięciem było zajęcie 7. miejsca przez polski zespół w jeździe drużynowej na czas amatorów.

Kalendarium zawodów

Reprezentacja Polski 
Do mistrzostw świata Polski Związek Kolarski zgłosił 7 zawodników w dwóch konkurencjach amatorów.

Medaliści

Szczegóły

Tabela medalowa

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym
1967 w kolarstwie
1967 w Holandii
Kolarstwo w Holandii